Державна митна служба України — центральний орган виконавчої влади з 2019 року
 Державна митна служба України (1996-2012) — центральний орган виконавчої влади у 1996—2012

Див. також 
 Митна служба України — система митниць України у 1996—2012 роках
 Митна справа в Україні — діяльність органів влади, що формують та реалізують митну політику України з часів незалежності